Pinheiros – miasto i gmina w Brazylii
Miejscowości w Portugalii:
 Pinheiros – miejscowość w gminie Monção
 Pinheiros – miejscowość w gminie Tabuaço